Ајронтон има више значења:
 Ајронтон (Мичиген)
 Ајронтон (Висконсин)
 Ајронтон (Минесота)
 Ајронтон (Мисури)
 Ајронтон (Охајо)